Die Liste der Torschützenkönige der Oberliga Baden-Württemberg enthält alle Torschützenkönige der Oberliga seit ihrer Gründung 1978. Unter den Torschützenkönigen befinden sich unter anderem die späteren Bundesligaprofis und Nationalspieler Fritz Walter und Fredi Bobic.

Einzelnachweise 

Liste (Torschützenkönige)
Torschutzenkonige